Incorporação, também conhecido como psicofonia, é um termo utilizado pela Doutrina Espírita para descrever o ato pelo qual um médium permite, consciente ou inconscientemente, que um espírito se manifeste através de seu corpo.

O termo é muitas vezes utilizado de forma incorreta para descrever situações em que um espírito supostamente tomaria o controle total do corpo de um médium.

Ver também 
Possessão espiritual

Vocabulário espírita
Fenômenos paranormais